N775 (Frankrijk), ook wel "Route nationale 775" - weg in Frankrijk
 N775 (België) - weg in België